Анатолий Васильевич Кисляков (1918—1998) — лётчик-ас, полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Родился в деревне Утенино (Талдомский район, Московская область) в крестьянской семье. Окончил семь классов средней школы, затем первый курс Московского полиграфического техникума. Работал в типографии наборщиком.

В 1939 году вступил в ряды РККА. В 1940 году окончил Борисоглебское военное авиационное училище. Воевать начал с июня 1941 года.

Под Ленинградом впервые сбил немецкий самолёт. В этом же году вступает в ряды ВКП(б). Был пилотом, командиром звена, командиром эскадрильи, заместителем командира истребительного полка. За время войны совершил 539 боевых вылетов, провел 63 воздушных боя, сбил 14 вражеских самолётов лично и 2 в группе, а также сбил 1 аэростат.

Гвардии капитан А. В. Кисляков, помощник командира 28-го гвардейского истребительного авиационного полка 5-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 11-го истребительного авиационного корпуса 3-й Воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с противником удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 7945.

В 1952 году Кисляков окончил Военно-воздушную академию. Продолжал службу в ВВС.

В 1968 году уволен в запас, работал инженером на одном из заводов Москвы.

Умер 28 июля 1998 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды 
 Два ордена Ленина
 Три ордена Красного Знамени
 Орден Александра Невского (СССР)
 Два ордена Отечественной войны I степени
 Орден Отечественной войны II степени
 Два ордена Красной Звезды
 Медали

Примечания

Литература 
 
 
 Кисляков А. В. // Твои герои, Карелия. — Петрозаводск, 2005. — С. 124.

Ссылки 

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Лётчики Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище
Выпускники Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина